Naselja u Hrvatskoj:
 Vranići kod Poreča, gradsko naselje Poreča
 Vranići kod Višnjana, naselje u općini Višnjan
 Vranići kod Vižinade, naselje u općini Vižinada

Naselja u BiH:
 Vranići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Vranići (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik

Naselja u Srbiji:
 Vranići (Čačak, Srbija), naselje u općini Čačak